«Руденск» — белорусский футбольный клуб из города Марьина Горка, основанный в 1998 году. Со времени основания по 2008 год играл в чемпионате Минской области. В 2009 году ФК «Руденск» начал выступления во второй лиге и сразу же занял первое место. С 2010 года играл в Первой лиге. В 2012 году клуб занял последнее место в Первой лиге и прекратил существование.

Достижения 
 Высшее достижение в чемпионате Беларуси — 5 место в Первой лиге (2010).
 Чемпион Второй лиги (2009).
 Чемпион Минской области (Д4, Первая Лига) (2008).
 Лучшее достижение в Кубке Белоруссии — выход в 1/8 финала в розыгрышах 2010/11, 2011/12.

Выступление в Чемпионатах Белоруссии

Ссылки 
 Неофициальный сайт